Dit is een lijst van straten in Woerden, met daarbij de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Deze lijst is in beginsel gebaseerd op gegevens uit Wikidata (zie overlegpagina).

Woerden